Ма́хи () — река на западе Индии, течёт по территории штатов Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Гуджарат.

Стекает с северных склонов гор Виндхья в штате Мадхья-Прадеш. В основном течёт по равнинной местности. Впадает в Камбейский залив Аравийского моря в штате Гуджарат, образуя эстуарий, на северном побережье которого находится город Камбат.

Длина — более 550 км, оценивается в 583 километра, площадь бассейна 34 842 квадратных километра.

Половодье приходится на период летних муссонных дождей. В межень некоторые участки русла пересыхают.

Воды реки используются для орошения.

Примечания 

Реки, впадающие в Аравийское море
Реки Гуджарата
Реки Мадхья-Прадеш
Реки Раджастхана